Loeb (warenhuis)
Uitgeverij Loeb